Вулиця Джеймса Мейса (Бровари)
 Вулиця Джеймса Мейса (Київ)